wind (meteorologie), een luchtstroom in de atmosfeer, veroorzaakt door drukverschil
 Wind (band), Duitse popgroep en deelnemer Eurovisiesongfestival in 1985, 1987 en 1990
 Wind (bedrijf), een Italiaanse telecommunicatie-operator
 Wind (Sister Hazel), een ep van de Amerikaanse groep Sister Hazel
 Wind (trigram)

Personen 
 Wind (achternaam)
 Cornelis Wind (Cornelis Harm Wind, 1867-1911), onder meer Nederlands hoogleraar mathematische natuurkunde en theoretische mechanica aan de Universiteit Utrecht
 Harmen Wind (1945-2010), Nederlands dichter
 Pierre Wind (1965), Nederlands kok

Zie ook 
 Winderigheid